A 2012-es WTCC portugál nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság hetedik fordulója. 2012. június 3-án rendezték meg az Autódromo Internacional do Algarve-n, Portimaoban, Portugáliában.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos végeredmény

Autóversenyzés Portugáliában
Portugal